Scott Sloan ist der Name folgender Personen:

* Scott Sloan (Fußballspieler) (* 1967), britischer Fußballspieler
 Scott W. Sloan (1954–2019), australischer Bauingenieur

Siehe auch:
 A. Scott Sloan (1820–1895), US-amerikanischer Politiker